Peace at Any Price – cortometraggio del 1915 diretto da Cecil Birch
Peace at Any Price – cortometraggio del 1916 diretto da Sidney Drew
Peace at Any Price – episodio del 1965 della serie tv The Airbase